André Delrue (1906-1999), homme politique français,
Charles-Joseph Delrue (1760-1821), homme politique français,
Delphine Delrue (née en 1998), joueuse française de badminton.